Minakow () ist der Familienname folgender Personen:

 Wassili Iwanowitsch Minakow (1921–2016), russischer Generalmajor 
 Witali Wiktorowitsch Minakow (* 1985), russischer Mixed-Martial-Arts-Kämpfer